EDRM steht für:

 Electronic Discovery Reference Model
 Flugplatz Traben-Trarbach/Mont Royal (ICAO-Code) 

Abkürzung